Preußische Seehandlung steht für:

 Seehandlungsgesellschaft, preußisches Staatsunternehmen, später Preußische Staatsbank
 Stiftung Preußische Seehandlung, Stiftung zur Wissenschaftsförderung